Bielau steht für:

 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Bílov
 ein Dorf in der polnischen Wojewodschaft Opole, siehe Biała Nyska

Bielau ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bielau (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Rolf Bielau (1948–2022), deutscher Pflanzenzüchter und Heimatforscher

Siehe auch:

 Bilau